«Побу́жье»:

 Побужье — историческая область на Украине.
 Побужье — земля (административно-территориальная единица) в составе УНР.
 Побужье — деревня в Ветковском горсовете Ветковского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Побугское (Побужье)